Rolo – comune della provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna
 Rolo Banca – banca italiana
 Rolo – marchio dell'azienda statunitense Hershey Company
 Lord Bloody Wog Rolo – attivista australiano
 Rolo Lamperouge – personaggio delle serie animate Code Geass: Lelouch of the Rebellion e Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2

Pagine correlate 
 Rollo